Feußner oder Feussner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Feußner (* 1963), deutsche Politikerin
 Ivo Feußner (* 1964), deutscher Pflanzenbiochemiker
 Karl Feußner (1855–1915), deutscher Elektrotechniker
 Karl-Eberhard Feußner, Geschäftsführer der Denkmalakademie
 Otto Feussner (1890–1934), deutscher Physiker
 Wilhelm Feußner (1843–1928), Physiker

Siehe auch:
 Foissner